Hemidactylus marmoratus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Hemidactylus marmoratus Hallowell, 1861 est un synonyme de Gekko hokouensis Pope, 1928
 Hemidactylus marmoratus Blanford, 1870 nec Hallowell, 1861 est un synonyme de Hemidactylus leschenaultii Duméril & Bibron, 1836

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae